Рагозино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Рагозино — деревня в Ушачском районе Витебской области.
 Рагозино — деревня в Задровьевском сельсовете Оршанского района Витебской области.
 Рагозино — деревня в Ореховском сельсовете Оршанского района Витебской области.
 Рагозино — деревня в Логойском районе Минской области.

Россия 
 Рагозино — деревня в Почепском районе Брянской области.
 Рагозино — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Рагозино — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Рагозино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Рагозино — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Рагозино — деревня в Сосновском районе Нижегородской области.
 Рагозино — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Рагозино — село в Седельниковском районе Омской области.
 Рагозино — деревня в Островском районе Псковской области.
 Рагозино — село в Мамадышском районе Татарстана.
 Рагозино — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Рагозино — деревня в Калининском районе Тверской области.

См. также 
 Рагозина Гора 
 Рогозино